

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Czesławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ciepłowody
 Czesławice – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Nałęczów
 Czesławice – część wsi Żerniki Górne w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Czesławice – część wsi Janisławice w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie
 Czesławice – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz